Хуан Бенавенте:
 Бенавенте, Хуан Алонсо Пиментель де Эррера (?—1621) — 5-й герцог и 8-й граф де Бенавенте.
 Бенавенте, Хуан Франсиско Пиментель (1584—1652) — 7-й герцог и 10-й граф де Бенавенте, внук предыдущего.